

Cinema 
Il labirinto (The Maze) – film del 1953 diretto da William Cameron Menzies
Il labirinto – film documentario a cortometraggio del 1966 diretto da Silvio Maestranzi
Maze Runner - Il labirinto (The Maze Runner) – film del 2014 diretto da Wes Ball

Letteratura 
Il labirinto (The Maze o Persons Unknown) – romanzo giallo di Philip MacDonald del 1932
Il labirinto (The Maze) – racconto di fantascienza di Frank M. Robinson del 1950
 Il labirinto (Labyrinth) – romanzo breve di Lois McMaster Bujold del 1989 raccolto ne L'eroe dei Vor
Il labirinto (Antrax) – romanzo di Terry Brooks del 2001
Il labirinto (The Maze Runner) – romanzo di James Dashner del 2009
 Il labirinto, opera poetica di Hasan Atiya Al Nassar del 2013
 Il labirinto (Le labyrinthe) - opera di Georges Bataille (1935-36)

Radio 
Il labirinto – di Brancacci, D'Alba, Verde, Zapponi, gioco radiofonico a premi con Nino Manfredi, Isa Bellini e la Compagnia del Teatro Comico musicale di Roma, regia Nino Meloni, nel secondo programma,  1956-1957

Teatro 
Il labirinto – opera teatrale di Armand Gatti

Televisione 
Il labirinto – programma televisivo a premi trasmesso su LA7.
 Il labirinto (The Maze) – episodio della prima stagione di Miami Vice